Clase Majestic puede referirse a las siguientes clases:
 Clase Majestic (1895), clase de acorazados pre-dreadnought del Reino Unido.
 Clase Majestic (1955), clase de portaaviones ligeros del Reino Unido.